

Bułgaria 
 Genczowci – wieś w gminie Gabrowo
 Genczowci – wieś w gminie Trjawna